U Mazurských jezer došlo během první světové války ke dvěma bitvám.

 První bitva u Mazurských jezer – vítězství německé armády nad ruskými silami v září 1914
 Druhá bitva u Mazurských jezer – vítězství německé armády nad ruskou armádou v únoru 1915